Эдуард Янович Трейман или Трейманис (, известен также под псевдонимом Эдуард Зваргуль, ; 2 октября 1866, Раугули Приекульской волости — 8 апреля 1950, Приекули) — латышский актёр, поэт и сатирик, депутат Государственной думы II созыва от Лифляндской губернии.

Биография 
Латыш по национальности. Из семьи крестьянина. Выпускник Цесисского уездного училища, где учился вместе с Эдуардом Вейденбаумом. С 1890 года работал в Рижском окружном суде помощником архивариуса. Имел чин коллежского регистратора. Латышский поэт и сатирик. Выступал под литературным псевдонимом Эдуард Зваргуль ( — бубенец). Актёр латышского театра в Риге. Литературная работа началась в 1890 году и опубликовал сборники стихов, пьес и прозаических эссе, на латышском и в переводе, занимался журналистикой. Составитель «Zvārguļa Zobgala kalendāru» (1910—1913), альманаха поэзии и антологии.

В 1900 году вернулся в родную волость и построил дом. Владел земельным наделом в 18 десятин.

Беспартийный. 6 феврале 1907 избран в Государственную думу II созыва от общего состава выборщиков Лифляндского губернского избирательного собрания. В партиях не состоял, но в мае 1907 года вошёл в Конституционно-демократическую фракцию и группу Автономистов (Латышская подгруппа). Состоял в думской комиссии о неприкосновенности личности. Выступил при обсуждении вопросов о военно-полевых судах и о помощи безработным.

В 1910—1911 был арестован и наказан лишением свободы за публикацию в 1908 эссе Эдуарда Вейденбаума «Gabals iz tautsaimniecības» (Пьеса из экономики). В 1909 году в Цесисе открыл книжный магазин, но магазин прогорел, после чего книги были быстро распроданы.

Во время Первой мировой войны находился в России, на Кавказе. В 1917 году вернулся в Латвию и до конца жизни занимался исключительно литературной деятельностью, проживая в своём доме «Leukādija» в Приекулях, где и скончался в 1950 году на 84-м году жизни. Похоронен там же.

Литература 
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Второй созыв. М, 1907. С. 167
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008. C. 618.
 Datubāze «Latviešu grāmatniecības darbinieki līdz 1918. gadam»
 Ērmanis P. Edvards Treimanis un viņa dzeja. Treimanis-Zvārgulis E. Kopoti raksti. Rīgā-Cēsīs, 1924. I.
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278. Опись 1 (2-й созыв). Дело 437; Дело 564. Лист 5.

Примечания 

Кадеты
Актёры Российской империи

Члены Государственной думы Российской империи II созыва
Актёры Латвии
Поэты Латвии